Chrysler 300 er en modelbetegnelse for flere forskellige bilmodeller fra Chrysler:
 Chrysler 300 letter series (modeller med bogstavbetegnelse, 1955−1970)
 Chrysler 300 non-letter series (modeller uden bogstavbetegnelse, 1962−1971)
 En sportslig version af Chrysler Cordoba solgt i modelårene 1979 og 1980
 Chrysler 300 (2004) (i Europa kun i versionen 300C, 2004−2010)
 Chrysler 300 (2011) (2011−, i Europa solgt som Lancia Thema)